Horneber ist der Familienname folgender Personen:

 Petra Horneber (* 1965), deutsche Sportschützin
 Stefan Horneber (* 1986), deutsch-österreichischer Eishockeyspieler